Kliment – traduzione in altre lingue del nome proprio di persona italiano maschile Clemente
 Emil Kliment (1879-1965) – sollevatore austriaco
 Jan Kliment (1993) – calciatore ceco